Doda bezeichnet:

 Doda (Berg), Berg im indischen Himalaya
 Doda (Fluss), Fluss in Indien
 Doda (Stadt), Stadt in Indien
 Doda (Distrikt), Distrikt in Jammu und Kashmir, Indien
 Doda (Droge), eine Droge, welche unter anderem in Indien konsumiert wird
 Doda, eine israelische Band, siehe Kaveret
 Doda, indischer Name des Waschnussbaum (Sapindus mukorossi)
 Lac Doda, ein See in der kanadischen Provinz Québec

Doda ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Doda († 2015), US-amerikanische Stripteasetänzerin und Schauspielerin 
 Federico Seismit-Doda (1825–1893), italienischer Staatsmann
 Mesila Doda (* 1971), albanische Politikerin
 Prenk Bib Doda (1860–1919), albanischer General
 Trajan Doda (1822–1895), k. k. Generalmajor, Politiker und Autor
 Zbigniew Doda (1931–2013), polnischer Schachspieler

sowie der Künstlername von
 Dorota Rabczewska, Pseudonym der polnischen Sängerin Dorota Rabczewska-Majdan (* 1984)